De vlag van Washington (staat): de vlag van de Amerikaanse staat Washington;
 De vlag van Washington (federaal district): de vlag van Washington D.C..